Il doppio del New Haven Open at Yale 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.
Chuang Chia-jung e Vol'ha Havarcova erano le detentrici, ma hanno deciso di cambiare partner. Chuang Chia-jung gareggia con Shahar Peer, mentre Havarcova con Vera Duševina. Govortsova e Duševina hanno perso al primo turno contro Liezel Huber e Lisa Raymond, mentre Chuang Chia-jung e Pe'er hanno perso al secondo turno sempre contro Huber e Raymond.

Le vincitrici sono Liezel Huber e Lisa Raymond che hanno battuto in finale Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká con il punteggio di 4-6, 6-0, [10-4].

Teste di serie

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (campionesse)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finale)

 Katarina Srebotnik /  Zheng Jie (semifinale)
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

WTA Tour 2012
New Haven Open at Yale 2012